Assurdo è il primo EP del rapper italiano Tredici Pietro pubblicato il 7 giugno 2019 dalla Universal.

Descrizione 
L'EP è in collaborazione col producer Mr.Monkey.

L'unico estratto dall'EP è Tu Non Sei Con Noi, Bro; l'unico feat presente è Madame.

Brani 

 Assurdo — 2:47
 Biassanot — 2:49
 Tu non sei con noi,bro — 3:38
 Leggenda — 2:16
 Farabutto (ft. Madame) — 2:47
 Non Ci Fotti — 3:29
 Tredici — 3:56